L'edizione 1930-1931 della Prima Lega vide la vittoria finale del Grasshopper Club Zürich.

Cambia il calcio svizzero 
È grande crisi in atto nel calcio svizzero. I dissidi coinvolgono le società piccole e quelle grandi: quelle piccole vogliono la promozione diretta senza passare dagli spareggi, mentre le grandi chiedono di scremare il campionato dalle squadre piccole così come attuato nel 1922 in Italia.

Dopo varie discussioni si arriva ad un compromesso che è al di fuori da ogni logica sportiva. Nasce la nuova "Prima Lega" e le vecchie "Promozione" e "Serie B" diventano Seconda e Terza Lega.

Il nuovo regolamento campionati prevede che alla fine del girone di andata di ogni categoria le prime due classificate vadano a disputare i gironi di ritorno della serie superiore. Oltre alle prime classificate vengono promosse anche le squadre campioni che la stagione precedente non erano state promosse.

Al termine del campionato vengono stilate due classifiche: per le squadre impegnate all'aggiudicazione del titolo vengono conteggiate tutte le gare sia di andata che quelle di ritorno. Per la retrocessione vengono conteggiate solo quelle del ritorno.

Classifiche gironi 
Le prime 2 classificate di ogni girone si qualificano al girone finale per il titolo e accedono al campionato di Lega Nazionale 1931-1932.
Le classificate dal 3º al 6º posto di ogni girone accedono al torneo di Lega Nazionale 1931-1932.
Tutte le altre squadre sono retrocesse in Prima Lega 1931-1932

Girone ovest

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale per il titolo di campione di Svizzera.
      Retrocesso in Prima Lega 1931-1932.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Calendario 

31 agosto 1930

7 settembre 1930

14 settembre 1930

28 settembre 1930

12 ottobre 1930

19 ottobre 1930

26 ottobre 1930

16 novembre 1930

23 novembre 1930

30 novembre 1930

7 dicembre 1930

14 dicembre 1930

21 dicembre 1930

28 dicembre 1930

3 gennaio 1931

11 gennaio 1931

17 gennaio 1931

| width=50% valign="top" |
25 gennaio 1931

1º febbraio 1931

8 febbraio 1931

15 febbraio 1931

22 febbraio 1931

1º marzo 1931

15 marzo 1931

22 marzo 1931

29 marzo 1931

12 aprile 1931

19 aprile 1931

26 aprile 1931

3 maggio 1931

10 maggio 1931

17 maggio 1931

31 maggio 1931

7 giugno 1931

14 giugno 1931

|}

Girone centro

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale per il titolo di campione di Svizzera.
  Ammesso allo spareggio per l'ingresso in finale.
      Retrocesso in Prima Lega 1931-1932.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per il secondo posto

Tabellone

Calendario

Girone est

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale per il titolo di campione di Svizzera.
      Retrocesso in Prima Lega 1931-1932.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Calendario

Girone finale

Classifica finale 

Legenda:
      Campione Svizzero di Prima Lega 1930-1931.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Verdetti finali 
 Il Grasshoppers è Campione di Svizzera 1930-1931.

Note

Bibliografia 
Giornali
 Gazzetta Ticinese, annate 1930 e 1931;
 L'Express, annate 1930 e 1931;
 L'Impartial, annate 1930 e 1931;
 Le Temps, annate 1930 e 1931;
 Tribune de Lausanne, annate 1930 e 1931.
Libri

Collegamenti esterni 
  Stagione 1930/31 su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1930
Calcio nel 1931
1930-1931